Лос Лавадерос има више значења:

 Лос Лавадерос (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Лавадерос (Исидро Фабела), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лавадерос (Истапалука), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лавадерос (Тенанго дел Ваље), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Лавадерос (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Лавадерос (Салинас Викторија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Лавадерос, Фамилија Ернандез Осорио (Магдалена Тлакотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Лавадерос (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику